Max oder max steht für:

 Max, männlicher Vorname, siehe Maximilian #Max
 Max, Kurzbezeichnung für das Max-Windmüller-Gymnasium Emden
 Max (Schiff, 1884), Dampfschiff, das in der Kolonie Deutsch-Ostafrika eingesetzt wurde
 Max (Minnesota), Ort im Itasca County, Minnesota, Vereinigte Staaten
 Max (Zeitschrift), deutsches Lifestylemagazin
 Max/MSP, Software für Multimediaanwendungen
 Maximum einer geordneten Menge, siehe Größtes und kleinstes Element

Personen und fiktive Figuren:
 Max, bürgerlich Francesc Capdevila (* 1956), spanischer Comiczeichner
 Max, Bühnenname des US-Amerikaners Max Schneider (Schauspieler) als Sänger
 Max, literarische Figur von Wilhelm Busch, siehe Max und Moritz
 Max, Sohn der Zeichentrickfigur Goofy, siehe Goofy und Max
 Max Maulwurf, Symbolfigur der Deutschen Bahn
 Avatar Max, virtueller Agent der Universität Bielefeld

Familienname:
 Alphonse Max (* 1929), bulgarischer Schriftsteller und Diplomat
 Arthur Max (* 1946), US-amerikanischer Szenenbildner
 Ava Max (* 1994), US-amerikanische Sängerin
 Bruno Max (* 1962), österreichischer Regisseur, Theaterleiter und Autor
 Colombo Max (eigentlich Columbus Josef Max) (1877–1970), deutscher Kunstmaler
 Corneille Max (1875–1924), deutscher Maler und Radierer
 Elisabeth Max-Theurer (* 1956), österreichische Dressurreiterin
 Emanuel Max von Wachstein (1810–1901), böhmischer Bildhauer
 Gabriel von Max (1840–1915), deutscher Maler und Hochschullehrer
 Henryk Max (1838–1910), galizischer Landtagsabgeordneter
 Hermann Max (* 1941), deutscher Kirchenmusiker und Dirigent

 Luise Max-Ehrler (1850–1920), österreichische Malerin
 Manfred Max-Neef (1932–2019), chilenischer Ökonom deutscher Herkunft
 Martin Max (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Masuimi Max (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin
 Michael Max (* 1970), österreichischer Geistlicher
 Nicole Max (* 1961), luxemburgische Theater- und Filmschauspielerin
 Peter Max (* 1937), US-amerikanischer Künstler
 Philipp Max (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Victoria Max-Theurer (* 1985), österreichische Dressurreiterin

Unternehmen und Marken:
 Max (Restaurant), schwedische Fast-Food-Kette
 Max Motors, niederländischer Automobilhersteller
 Daihatsu Max, Pkw-Modell von Daihatsu
 NSU Max, Motorradtyp von NSU
 Max, Markenname des Automobilherstellers Mourlot et Cie

Tiere:
 Max (Leistenkrokodil), Leistenkrokodil im Dresdner Zoo
 Max (Weißstorch), mit einem Schweizer Sender lokalisierte Weißstörchin

Filme/Serien:
 Max (2002), ungarisch-kanadisch-britischer Film von Menno Meyjes
 Max (2015), US-amerikanischer Film von Boaz Yakin
 Max – Agent auf vier Pfoten, US-amerikanischer Film von Brian Levant (2017) 
 Max Headroom, US-amerikanische Fernsehserie  (1987–1988)

MAX steht für:
 M.A.X., Computerspiel
 MAX (Fernsehsender), norwegischer Fernsehsender
 MAX, geplantes Hochhaus in Frankfurt am Main, siehe Four (Frankfurt am Main)#Hochhausprojekt „MAX“
 Omroep MAX, niederländischer Rundfunksender
 Flugplatz Matam (IATA-Code), Flughafen von Matam, Senegal
 MAX Light Rail, die Abkürzung von Metropolitan Area Express

Siehe auch:
 Strammer Max, Gericht
 Maximiliansgymnasium München (umgangssprachlich Max)
 38-cm-Schnelladekanone L/45 (auch Langer Max), Geschütz
 Mad Max (Begriffsklärung)
 MACS

Abkürzung